Okinoshima kan syfta på:

 Okiöarna, en ögrupp i Shimane prefektur, Japan
 Okinoshima, Shimane, en kommun i Okiöarna, Shiname prefektur, Japan
 Okinoshima, Fukuoka, en ö i Munakata, Fukuoka prefektur, Japan
 Okinoshima och relaterade platser i Munakataregionen, världsarv i Fukuoka prefektur, Japan